A8 puede referirse a:
 Autovía/Autopista del Cantábrico, una vía terrestre de doble calzada y sentido que se extiende a lo largo del norte de España.
 Audi A8, un automóvil de turismo del segmento F producido por el fabricante alemán Audi desde el año 1994.
 Autostrada A8, autopista italiana que vincula Milán con Varese.
 Línea A8 (Córdoba), una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 Arrows A8, un coche de Fórmula 1 del equipo Arrows, usado para la temporada 1985.
 A8, segundo canal autonómico del Principado de Asturias, también conocido como TPA 8.